

Вулиця Северина Наливайка 
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Біла Церква.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Борислав.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Бориспіль.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Борщів.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Вінниця.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Володимир.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у смт Гусятин.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Житомир.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Жовква.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Калуш.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Ковель.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Кременчук.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у смт Маневичі.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Лубни.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Надвірна.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у смт Славське.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Сміла.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Сокаль.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Теребовля.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Тисмениця.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Тульчин.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Хмельницький.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Чортків.
 Вулиця Северина Наливайка — вулиця у місті Шепетівка.

Вулиця Наливайка 

 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Буськ.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Запоріжжя.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Кам'янське.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Наливайка — вулиця у місті Луцьк.

 
Вулиці, названі на честь людей